Plusieurs journaux de langue française portent le titre L'Observateur :
  L'Observateur en 1815 (Belgique, avant 1830), Journal bruxellois dont Van Meenen, d'Elhougne et Doncker étaient rédacteurs, cofondateur  Antoine Barthelemy ;
 L'Observateur, 1789-1790, un des premiers journaux de la Révolution française ;
 L'Observateur politique, économique et littéraire, hebdomadaire français fondé en 1950, devenu successivement Observateur d'aujourd'hui en 1953, France observateur en 1954, le Nouvel Observateur en 1964 et L'Obs en 2014 ;
 L'Observateur, un groupe d'hebdomadaires locaux des Hauts-de-France, publié par Sogemedia ;
 L'Observateur, un journal publié en République démocratique du Congo ;
 L'Observateur, 1831, un journal littéraire canadien ;
 L'Observateur, 1858, un journal satirique canadien ; 
 L'Observateur, un journal haïtien, fondé en 1819 ;
 L'Observateur, un journal sénégalais ;
 L'Observateur paalga, fondé en 1973 sous le nom L'Observateur, quotidien d'information générale burkinabè en français.

Notes et références 

Homonymie de titre